COG5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 839 амінокислот, а молекулярна маса — 92 743.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки